Darren Fletcher (ur. 1 lutego 1984 w Dalkeith, Midlothian) – szkocki piłkarz, wychowanek Manchesteru United. Dodatkowo ma na koncie występy w reprezentacji Szkocji.

Do Manchesteru United dołączył w lipcu 2000, a w 2001 roku podpisał profesjonalny kontrakt. Pierwszego gola strzelił 1 stycznia 2005 w meczu z Middlesbrough. W sezonie 2009/2010 został wybrany do najlepszej jedenastki w Premier League.

W połowie grudnia 2011 zdecydował się na chwilowe zawieszenie swojej kariery piłkarskiej. Przyczyną zawieszenia jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Regularnie występuje w reprezentacji Szkocji. Po raz pierwszy założył opaskę kapitana 26 maja 2004 roku w towarzyskim meczu z Estonią. Przez to stał się najmłodszym kapitanem szkockiej kadry od czasów Johna Lambiego, który był kapitanem w meczu z Irlandią, rozegranym w 1886 roku.

2 lutego 2015 roku, po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktu z Manchesterem United, podpisał kontrakt z West Bromwich Albion łączący go z tym klubem do czerwca 2017 roku. W 2017 roku gdy jego kontrakt z West Bromwich Albion wygasł, w okolicach lipca podpisał nowy tym razem z Stoke City. W tym klubie grał przez dwa sezony. We wszystkich rozgrywkach rozegrał dla klubu 42 spotkania, w których udało mu się zdobyć 2 gole.

10 marca 2021 został dyrektorem technicznym Manchesteru United. Będzie odpowiadał za rozwój zawodników i pomost między akademią, a zespołem seniorskim. Szkot jest pierwszym dyrektorem technicznym czerwonych diabłów.

Statystyki kariery 

Stan na 3 lipca 2019 r.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Szkocji w piłce nożnej
Piłkarze Manchesteru United
Piłkarze West Bromwich Albion F.C.
Piłkarze Stoke City F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1984